Weildorf ist der Name folgender Orte:

 Weildorf (Bondorf), Ort der Gemeinde Bondorf, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Weildorf (Haigerloch), Ortsteil der Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Weildorf (Salem), Ortsteil der Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Weildorf (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern